JTY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Astypalaia Island (Grecia)